La UEFA Champions League 2017-2018 è stata la 63ª edizione (la 26ª con la formula attuale) della Champions League. Iniziata il 27 giugno 2017, è terminata il 26 maggio 2018 con la finale allo Stadio Olimpico di Kiev, in Ucraina.

A trionfare è stato il  che ha battuto il  per 3-1, conquistando il trofeo per la tredicesima volta nella sua storia e per la terza consecutiva. Inoltre, l'allenatore Zinédine Zidane è diventato il primo tecnico a vincere tre edizioni consecutive della manifestazione.

Il Real Madrid ha ottenuto anche il diritto a partecipare alla Supercoppa UEFA 2018 e alla Coppa del mondo per club FIFA 2018.

Squadre partecipanti 
A questa edizione prendono parte 79 squadre di 54 delle 55 federazioni affiliate alla UEFA, secondo la seguente tabella:

Lista 
I club sono stati ordinati in base al coefficiente UEFA della federazione di appartenenza (aggiornato al maggio del 2016). Accanto ad ogni club è riportata la posizione in classifica nei loro rispettivi campionati.
(*) Squadra campione in carica.

Ranking delle federazioni 
Per l'edizione 2017-2018 della Champions League le federazioni sono allocate in base al coefficiente UEFA per nazioni del 2016, che prende in considerazione le prestazioni delle squadre nelle competizioni europee dalla stagione 2011-2012 a quella 2015-2016.

Date

Partite

Qualificazioni

Primo turno preliminare

Secondo turno preliminare

Terzo turno preliminare 

|-
!colspan=11|Campioni

|-
!colspan=6|Piazzate

Spareggi 

|-
!colspan=6|Campioni

|-
!colspan=6|Piazzate

Fase a gironi

Gruppo A 

|-
!colspan=3|1ª giornata

|-
!colspan=3|2ª giornata

|-
!colspan=3|3ª giornata

|-
!colspan=3|4ª giornata

|-
!colspan=3|5ª giornata

|-
!colspan=3|6ª giornata

Gruppo B 

|-
!colspan=3|1ª giornata

|-
!colspan=3|2ª giornata

|-
!colspan=3|3ª giornata

|-
!colspan=3|4ª giornata

|-
!colspan=3|5ª giornata

|-
!colspan=3|6ª giornata

Gruppo C 

|-
!colspan=3|1ª giornata

|-
!colspan=3|2ª giornata

|-
!colspan=3|3ª giornata

|-
!colspan=3|4ª giornata

|-
!colspan=3|5ª giornata

|-
!colspan=3|6ª giornata

Gruppo D 

|-
!colspan=3|1ª giornata

|-
!colspan=3|2ª giornata

|-
!colspan=3|3ª giornata

|-
!colspan=3|4ª giornata

|-
!colspan=3|5ª giornata

|-
!colspan=3|6ª giornata

Gruppo E 

|-
!colspan=3|1ª giornata

|-
!colspan=3|2ª giornata

|-
!colspan=3|3ª giornata

|-
!colspan=3|4ª giornata

|-
!colspan=3|5ª giornata

|-
!colspan=3|6ª giornata

Gruppo F 

|-
!colspan=3|1ª giornata

|-
!colspan=3|2ª giornata

|-
!colspan=3|3ª giornata

|-
!colspan=3|4ª giornata

|-
!colspan=3|5ª giornata

|-
!colspan=3|6ª giornata

Gruppo G 

|-
!colspan=3|1ª giornata

|-
!colspan=3|2ª giornata

|-
!colspan=3|3ª giornata

|-
!colspan=3|4ª giornata

|-
!colspan=3|5ª giornata

|-
!colspan=3|6ª giornata

Gruppo H 

|-
!colspan=3|1ª giornata

|-
!colspan=3|2ª giornata

|-
!colspan=3|3ª giornata

|-
!colspan=3|4ª giornata

|-
!colspan=3|5ª giornata

|-
!colspan=3|6ª giornata

Fase a eliminazione diretta

Ottavi di finale

Quarti di finale

Semifinali

Finale

Classifica marcatori 
Sono escluse le gare dei turni preliminari.

Classifica assist 

Sono escluse le gare dei turni preliminari.

Squadra della stagione

Note

Voci correlate 

 Competizioni UEFA per club
 Coppe calcistiche europee
 UEFA Champions League
 UEFA Europa League 2017-2018
 UEFA Youth League 2017-2018

Calcio nel 2017
Calcio nel 2018